Cirebon est, en Indonésie :
 La ville de Cirebon dans la province de Java occidental;
 Le kabupaten (département) de Cirebon qui entoure cette ville;
 Le nom d'un royaume aujourd'hui divisé en quatre cours qui siègent dans la ville.
 Le nom donné à une très riche épave du  découverte au large de la ville. 

Homonymie de toponyme